Плинер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Плинер, Виктор Львович (1915—1999) — советский и российский цирковой артист, акробат, режиссёр, народный артист России.
 Плинер, Израиль Израилевич (1896—1939) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Плинер, Эдуард Георгиевич (1936—2016) — советский, российский и американский тренер по фигурному катанию.
 Плинер, Яков Гдальевич (род. 1946) — латвийский политик, сопредседатель партии ЗаПЧЕЛ.